Ljungs landskommun kan syfta på:

Ljungs landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
Ljungs landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län